Salvatore Loiero (né en 1973 à Aschaffenbourg ) est un théologien catholique germano - italien, spécialiste de théologie pratique.

Biographie 
Issu d'une famille italienne de travailleurs invités, il fait ses études secondaires au lycée de Bamberg. Il étudie ensuite la théologie catholique, la philosophie et la psychologie à l'Université Otto Friedrich de Bamberg, et soutient sa thèse de doctorat en théologie fondamentale et œcuménique en 2005 .

Il est ensuite assistant de recherche à la chaire de théologie pastorale de l', où il obtient son habitation en 2009  qui lui permet de devenir Privatdozent en théologie pastorale.

À l'automne 2013, il a été appelé à la Chaire de théologie pastorale, d'éducation religieuse et d'homilétique à la Faculté de théologie catholique de l'Université de Fribourg (Suisse) .

Il y dirige depuis 2015 le Centre de théologie pastorale comparée de l'Université de Fribourg.

Il est également prêtre catholique .

En 2019, le pape François a nommé Salvatore Loiero au Conseil consultatif de l'Agence du Saint-Siège pour l'évaluation et l'amélioration de la qualité des universités et facultés ecclésiastiques ( AVEPRO ) .

Axes de travail 
L'un des axes du travail de Loiero est la mise en réseau interdisciplinaire entre la théologie pastorale et l'éducation religieuse. Il examine les espaces et les lieux à "potentiel de divulgation", les processus de transformation des communautés chrétiennes et des services pastoraux à l'époque moderne et les références théologiques dans les contextes sociaux. Il s'intéresse particulièrement à la pastorale de l'emploi rémunéré, à la pastorale des migrations et aux questions d'orientation des compétences interculturelles dans l'enseignement religieux. Avec l'œcuménisme pratique, il s'occupe de l'orientation principale des études de l'Église orientale . D'autres sujets sont la pastorale pénitentielle et le soi-disant "sermon indicatif" comme lieux d'expérience de la foi.

Notes et références

Sources

Liens externes 

 
 Universität Fribourg: Werdegang

Théologien catholique
Théologien pratique
Professeur à l'université catholique d'Eichstätt-Ingolstadt
Professeur à l'université de Fribourg
Naissance en 1973
Naissance à Aschaffenbourg